błysk – nagłe, silne światło
 Błysk – album zespołu Hey
 Błysk/Skin – pierwszy singel Mai Hyży
 Pan Błysk – książka dla dzieci J.R.R. Tolkiena 
 Błysk – pseudonim Jana Kempińskiego
 „Błysk” – nazwa oddziału partyzanckiego Armii Krajowej